Prvenstvo Hrvatske u nogometu za žene za sezonu 1993./94. je osvojila ekipa Osijeka.

Prva liga

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1994/1995, Zagreb, 1994.
 rsssf.com, prvenstvo Hrvatske u nogometu za žene 1993./94.

1993-94
ž-p1